Miracema do Tocantins (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Miracema do Tocantins (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Tocantins